Кашта́к — многозначный термин.

Населённые территории

Населённые пункты 
Иркутская область
 Каштак — деревня в Аларском районе.
 Каштак — деревня в Иркутском районе.

Томская область
 Каштак — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Томском районе.

Челябинская область
 Каштак — деревня в Увельском районе.

Микрорайоны и посёлки в составе городов 
Томск
 Каштак — посёлок в Ленинском районе.
 Каштак — группа микрорайонов в Ленинском районе.

Челябинск
 Каштак — посёлок в Металлургическом районе.

Чита
 Каштак — посёлок в Центральном районе.

Местности 
Абхазия
 Каштак — местность в Сухумском районе, территория села Мачара, 600—800 метров юго-восточней устья реки Келасур. Начало Келасурской (абхазской) стены.
Томск
 Каштак — местность и исторический район.

Холмы 
 Каштак — холм в Томске.

Гидронимы

Реки 
 Каштак — протекающий в Металлургическом районе Челябинска правый приток Миасса.
 Каштак — приток Тисульки, бассейн Чулыма.
 Каштак — река в Искитимском районе Новосибирской области.

Озёра 
 Каштак — озеро в Асиновском районе Томской области.

Транспорт 
 Томский район
 Каштак — остановочный пункт Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, расположенный в одноимённом населённом пункте Томского района.
Томск
 Каштак — бывший аэропорт.
Чита
 Каштак — спортивный аэродром.

Прочее 
Красноярск
 Каштак — горнолыжный комплекс.
Челябинск
 Каштак — профилакторий.

См. также 
 Каштакский бор

Примечания